Pestapokalypse VI es el sexto álbum de la banda Austriaca Belphegor. Producido por Andy Classen en Stage One Studio y lanzado en 2006.

Lista de canciones 
 "Belphegor - Hell's Ambassador" - 4:24
 "Seyn Todt in Schwartz" - 3:22
 "Angel of Retribution" - 5:31
 "Chants for the Devil 1533" - 4:42
 "Pest Teufel Apokalypse" - 5:03
 "The Ancient Enemy" - 3:23
 "Bluhtsturm Erotika" - 3:48
 "Sanctus Perversum" - 5:02
 "Das Pesthaus / Miasma Epilog" - 2:47

Álbumes de Belpegor
Álbumes de 2006
Álbumes de black metal
Álbumes de Nuclear Blast Records